Yobi bezeichnet:
 einen südkoreanischen Animationsfilm, siehe Yobi, the Five-Tailed Fox
 ein Binärpräfix

Siehe auch:
 Jobi